Tóth Vivien (1988) magyar pornószínésznő
 Tóth Vivien (1994) magyar író, költő